Gatunek kserotermiczny (gr. kseros - suchy i thermos - ciepły) to gatunek przystosowany do życia w suchym i gorącym środowisku, inaczej gatunek ciepło- i sucholubny.

Zobacz też 
 murawa kserotermiczna

Tolerancja ekologiczna